Brug puede referirse a:

Empresa 

 Brug: Empresa española con sede en Granada enfocada en el sector de la joyería.

Geografía 
 Brug rGyal-Khab o Druk Gyalkhap: una de las formas de transliteración del nombre oficial en dzongkha del Reino de Bután (འབྲུག་ རྒྱལ་ཁབ་).

Ciencias 
 Brug: abreviatura utilizada en las clasificaciones botánicas y zoológicas en referencia a [Jean Guillaume Bruguière]], científico francés del siglo XVIII.